Il Friuli Latisana Malvasia è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino talvolta con riflessi verdognoli.
odore: gradevole.
sapore: asciutto, delicato, gradevole.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Malvasia Istriana